Андрос может означать:

 Андрос (остров, Багамы) — один из Багамских островов.
 Андрос (остров, Греция) — остров в Греции.
 Андрос (город) — малый город в Греции, на одноимённом острове.
 Андрос (дим) — община в Греции.
 Андрос (мифология) — персонаж древнегреческой мифологии.
 Андрос, Олег Евгеньевич (род. 1985) — украинский писатель, кандидат политических наук, основатель группы Androsland, автор публицистических статей в защиту природы.
 Андрос, Эдмунд (1637—1714) — один из британских губернаторов в Северной Америке.